Geografia:
 Reina – wieś w Estonii, w prowincji Sarema, w gminie Pöide
 Reina – gmina w Hiszpanii, w prowincji Badajoz, w Estramadurze
Osoby noszące nazwisko Reina:
 Carlos Roberto Reina (1926–2003) – honduraski prawnik, dyplomata i polityk
 Giuseppe Reina (ur. 1972) – niemiecki piłkarz
 José María Reina Barrios (1854–1898) – gwatemalski polityk
 Manuel Reina (ur. 1985) – hiszpański piłkarz
 Maria Verónica Reina (zm. 2017) – argentyńska psycholog i aktywistka
 Miguel Reina (ur. 1946) – hiszpański piłkarz
 Pepe Reina (ur. 1982) – hiszpański piłkarz
 Sergio Reina (ur. 1985) – kolumbijski piłkarz
Inne:
 Reina – model samochodu marki Hyundai
 Reina-Valera – hiszpański przekład Pisma Świętego
 Codex Reina – kolekcja manuskryptów z XIV wieku zawierająca około 200 pieśni świeckich